Hauger (plaats), een plaats in Noorwegen.
Hauger (metrostation), een station van de metro van Oslo.